Un château comtal est un château appartenant à un comte dans lequel il réside ou vit un châtelain qui reçoit un office et qui administre un fief au nom du comte.

Exemples :
 Le château comtal de Rochefort.
 Le château comtal de Clermont en Haute-Savoie.
 Le château comtal de la cité de Carcassonne.